Капана́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Капанадзе, Автандил Давидович (род. 1962) — советский и грузинский футболист, брат-близнец Тариэла Капанадзе.
 Капанадзе, Андрей Павлович (1907—1983) — народный комиссар государственной безопасности (1941, 1943) и внутренних дел (1941—1943) Аджарской АССР.
  (род. 1960) — грузинский военный деятель, начальник Главного штаба Вооружённых сил Грузии (2004—2005, 2013—2016)
  (род. 1986) — российский каратист, чемпион Европы по карате кёкусинкай по версии Международной организации карате в весе до 90 кг (2005).
 Капанадзе, Давид Амбакович — депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР (1937—1941).
  (род. 1967) — грузинский инженер и политик, депутат Парламента (1995—2004).

 Димитрий (в миру — Рамаз Вангерович Капанадзе; 1975—2022) — епископ Грузинской православной церкви.
  (род. 1973) — российский оператор и клипмейкер, лауреат премии фестиваля «Кинотавр» (2014).
 Капанадзе, Леван (род. 1981) — грузинский футболист.
  (род. 1981) — грузинский дипломат и политик, депутат Парламента Грузии (2016—2020).
 Капанадзе, Тариэл Давидович (род. 1962) — советский и грузинский футболист, брат-близнец Автандила Капанадзе.
  (род. 1992) — грузинский футболист, обладатель Суперкубка Грузии в составе кутаисского клуба «Торпедо» (2019).
  (род. 2001) — грузинский футболист.
 Капанадзе, Шермадин — грузинский футболист.

Примечания